O Desafio Internacional de Tênis de 1933 foi a 28ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Com a entrada de 24 times da Zona Europeia, foi necessária a criação de um classificatório para o ano seguinte. Como a França foi campeã no ano anterior, defendeu seu título no Stade Roland Garros, em Paris e foi derrotada pela Equipe Britânica de Copa Davis. Nesta edição, 24 times disputaram a Zona Europeia e 9 times disputaram a Zona Americana.

Disputas

Zona Americana

América do Norte/Central

América do Sul

Final da Zona Americana

Zona Europeia

Qualificatório
As seleções derrotadas nas primeiras fases disputaram um classificatório para participar da chave principal de 1934.

Alemanha, Áustria, Suíça e Itália avançam para a chave principal em 1934.

Interzonal

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1933
1933 no desporto